Фрюж:

 Фрюж — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй-сюр-Мер, кантон Фрюж.
 Фрюж — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.